Alaka (single), een single van de Nederlandse rapgroep Broederliefde
 Alaka (mythische plaats), een mythische plaats in het hindoeïsme